Самутпракан:

 Самутпракан — провинция в центральной части Таиланда.
 Самутпракан — один из районов (ампхе) провинции Самутпракан.
 Самутпракан — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.